Izvorovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Изворово) :
Izvorovo, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Izvorovo, village bulgare de l'obchtina de Kharmanli, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Izvorovo, village bulgare de l'obchtina d'Asenovgrad, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Izvorovo, village bulgare de l'obchtina de Tchirpan, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Izvorovo, village bulgare de l'obchtina d'Antonovo, situé dans l'oblast de Targovichte.